Deng puede referirse a:
 Deng, apellido chino;
 Deng Xiaoping (1904-1997), político chino;
 Deng Yingchao (1904-1992), política china y esposa del anterior;
 Como apellido de otros orígenes:
 Luol Deng (n. 1985), jugador de baloncesto sursudanés.